Schölch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schölch (1943–1986), dt. Orientalist
 Jochen Schölch (* 1966), deutscher Theaterregisseur
 Karl Schölch (1932–2008), Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse